

Серебряково — село, Уральська міська адміністрація, Західноказахстанська область

Серебряково — присілок, Ємельяновський район, Красноярський край
 Серебряково — село, Тісульський округ, Кемеровська область